Le Championnat du monde féminin de curling 2014 se déroule à Saint-Jean (Canada) du 15 au .

Nations participantes

Équipes

Classement Round Robin

Résultats 
Les horaires sont donnés en heure locale (UTC−4).

Match 1
Samedi, , 14:30

Match 2
Samedi, , 19:30

Match 3
Dimanche, , 9:30

Match 4
Dimanche, , 14:30

Match 5
Dimanche, , 19:30

Match 6
Lundi, , 9:30

Match 7
Lundi, , 14:30

Match 8
Lundi, , 19:30

Match 9
Mardi, , 9:30

Match 10
Mardi, , 14:30

Match 11
Mardi, , 19:30

Match 12
Mercredi, , 9:30

Match 13
Mercredi, , 14:30

Match 14
Mercredi, , 19:30

Match 15
Jeudi, , 9:30

Match 16
Jeudi, , 14:30

Match 17
Jeudi, , 19:30

Barrage
Vendredi, , 14:30

Tableau final

Playoff 1-2

Playoff 3-4

Demi-finale

Match pour la troisième place

Finale

Classement final

Liens externes 

2014
Curling féminin
Curling féminin 2014
Sport à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick)
Féminin Monde 2014
Sport au Canada en 2014
Championnat Monde Curling feminin